Acland peut désigner :

 Sir Antony Acland (1930-2021), diplomate britannique ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .